Ла Нуева Реформа Аграрија има више значења:

 Ла Нуева Реформа Аграрија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Реформа Аграрија (Хенерал Симон Боливар), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику